Abrahámovce peut désigner :
 Abrahámovce, un village du district de Bardejov, en Slovaquie ;
 Abrahámovce, un village du district de Kežmarok, en Slovaquie.